Языково — название населённых пунктов.

Россия

Башкортостан 
 Языково — село, административный центр Благоварского района.
 Языково — деревня в Благовещенском районе.

Белгородская область 
 Языково — хутор в Корочанском районе.

Владимирская область 
 Языково — село в Судогодском районе.

Ивановская область 
 Языково — деревня в Фурмановском районе.

Костромская область 
 Языково — деревня в Вохомском районе.
 Языково — деревня в Галичском районе.

Липецкая область 
 Языково — деревня в Измалковском районе.
 Языково — деревня в Тербунском районе.

Мордовия 
 Языково — деревня в Лямбирском районе.

Московская область 
 Языково — деревня в Дмитровском районе.
 Языково — деревня в Клинском районе.

Нижегородская область 
 Языково — село в Пильнинском районе.
 Языково — село в Шатковском районе.

Новгородская область 
 Языково — деревня в Окуловском районе.

Орловская область 
 Языково — деревня в Корсаковском районе.
 Языково — деревня в Малоархангельском районе.

Пензенская область 
 Языково — село в Белинском районе.

Псковская область 
 Языково — деревня в Опочецком районе.
 Языково — деревня в Псковском районе.

Самарская область 
 Языково — село в Борском районе.

Тамбовская область 
 Языково — деревня в Никифоровском районе.

Татарстан 
 Языково — деревня в Алексеевском районе.
 Языково — деревня в Сармановском районе.

Тверская область 
 Языково — деревня в Бежецком районе.
 Языково — деревня в Калязинском районе.
 Языково — деревня в Кашинском районе.
 Языково — деревня в Селижаровском районе.

Тульская область 
 Языково — село в Каменском районе.

Ульяновская область 
 Языково — посёлок городского типа в Карсунском районе.
 Языково — имение дворянского рода Языковых, которое находилось на территории современного посёлка Языково Карсунского района.
Языково — до 2005 года название деревни Языковка в Барышском районе Ульяновской области.
Языково — в прошлом, название деревни Бригадировка.

Ярославская область 
 Языково — деревня в Борисоглебском районе.
 Языково — деревня в Мышкинском районе.
 Языково — деревня в Тутаевском районе.

Украина 
 Языково — село в Барвенковском районе Харьковской области.